Sarugaku bezeichnet:
 eine Theaterform: Sarugaku (Theater)
 ein Stadtviertel in Chiyoda: Sarugaku (Chiyoda)
 ein Stadtviertel in Shibuya: Sarugaku (Shibuya)